Алекса́ндр Ко́тов: 
 Котов, Александр Алексеевич (род. 1961) — председатель Псковского областного Собрания депутатов.
 Котов, Александр Борисович  (род. 1952) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Котов, Александр Григорьевич (1918—2005) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Котов, Александр Евгеньевич (1949—2016) — советский и российский актёр.
 Котов, Александр Иванович (1949—2009) — советский футболист.